Пізе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Пізе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер